Кју клукс клан може да се односи на:
 Кју-клукс-клан — организација настала у Америци
 Кју Клукс клан (порнографски филм) — италијански порнографски филм